Spyridon oder Spiridon ist 

 ein griechischer Vorname, siehe Spyridon (Vorname) für Namensträger
 ein orthodoxer Heiliger, der vor allem auf Korfu verehrt wird, siehe Spyridon (Heiliger) 
 der erste Olympiasieger im Marathonlauf 1896 in Athen; siehe Spyridon Louis
 der von diesem Läufer entlehnte Name einer Laufzeitschrift, siehe Spiridon (Laufmagazin)
 ein weltweites Projekt zur Verfahrens-Standardisierung der Siemens AG
 ein orthodoxer Erzbischof von Athen, Spyridon (Erzbischof)

Spiridon ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Spiridon (* 1960), moldauischer Fußballspieler und -trainer
 Cassian Maria Spiridon (* 1950), rumänischer Lyriker, Essayist, und Verleger
 Simona Spiridon (* 1980), österreichische Handballspielerin und -trainerin